Henry Smith kan syfta på:

Henry Smith (fotbollsspelare), skotsk målvakt
Henry Smith (Rhode Island), amerikansk politiker
Henry Smith (friidrottare), friidrottare och olympier från Samoa